Людмила Гаврилова:
Гаврилова, Людмила Ивановна (род. 1951) — советская и российская актриса.
Гаврилова, Людмила Михайловна (род. 1956) — историк